Il singolare del torneo di tennis Benson & Hedges Classic 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Fred Stolle che ha battuto in finale Brian Gottfried 7-6, 6-4, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Classic 1973